KVK Tienen is een Belgische voetbalclub uit Tienen. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 132 en heeft blauw-wit-groene clubkleuren. KVK Tienen ontstond in 1981 uit de fusie van de Tiense clubs Racing Tienen en Voorwaarts Tienen. De fusieclub behield het stamnummer van Racing Tienen, dat de succesvolste van beide clubs was geweest, met in de jaren 30 één seizoen in de hoogste nationale afdeling.

Geschiedenis
Op 28 mei 1921 werd Racing Club Tirlemont opgericht, dat aansloot bij de Belgische Voetbalbond en later stamnummer 132 toegewezen kreeg. De club klom in relatief korte tijd op in de nationale reeksen. In 1926 verscheen de club voor het eerst in Derde Klasse en in 1931 klom men op naar Tweede. De club kende zijn hoogtepunt in 1937, toen het kampioen speelde in zijn reeks in Tweede Klasse en zo promotie afdwong naar de Eredivisie. De ploeg kon zich echter slechts één seizoen behouden op het hoogste niveau; men werd laatste en degradeerde terug.

De club kon zich tot in de jaren 50 op het tweede niveau handhaven. Bij het 30-jarig bestaan van de club in 1951 kreeg die de koninklijke titel en werd de naam Royal Racing Club Tirlemont (RRC Tirlemont). Op 11 juni 1956 smelten Tienen en Standard Grimde samen maar blijft RC Tirlemont heten.In 1957 eindigde de club voorlaatste en degradeerde voor een eerste maal naar Derde Klasse. Nadat hier in 1967 de titel werd veroverd, kon men nog één seizoen terugkeren naar Tweede, maar in 1968 zakte men voorgoed weg, en in 1971 volgde zelfs een degradatie naar Vierde Klasse. De naam van de club werd in 1973 "vervlaamst" tot Royal Racing Club Tienen. In 1975 kon men zich uiteindelijk opnieuw een trapje hoger heffen en terugkeren naar Derde Klasse.

In de stad was in 1946 een andere club ontstaan, Voorwaarts Tienen, uit een fusie van vier lokale clubs. Deze club trad vanaf 1949 aan in de Derde Klasse en toen RRC Tirlemont in 1957 naar deze reeks degradeerde, leverde dit enkele maal een competitiederby tussen beide stadsrivalen op. Voorwaarts Tienen ging in de jaren 60 nog wat op en neer tussen Derde en Vierde Klasse, maar in de jaren zeventig zakte de club weg tot in Tweede Provinciale. Uiteindelijk kon de club in 1979 toch terugkeren in Vierde Klasse.

Uiteindelijk fusioneerde beide clubs in 1981. De nieuwe club ging KVK Tienen heten en speelde verder met het stamnummer van Racing Tienen in Derde Klasse. De clubkleuren werden blauw-wit-groen. De club moest na één seizoen al terug naar Vierde, maar kon na twee seizoenen terugkeren in Derde Klasse waar men de rest van de jaren 80 ging spelen. Van 1993 tot 1995 volgden nog eens twee seizoenen Vierde, maar op het eind van de jaren 90 slaagde de club er eindelijk nog eens in te promoveren naar Tweede Klasse, voor de eerste keer als fusieclub. In 1999 pakte KVK Tienen immers de titel in zijn reeks in Derde nadat men het jaar ervoor nog gestrand was in de eindronde. In 2002 eindigde KVK Tienen als 17de en voorlaatste op een degradatieplaats. In Eerste Klasse dat seizoen werd echter aan zowel RWDM als Eendracht Aalst een licentie geweigerd en deze clubs zakten rechtstreeks naar Derde. Geen enkele club degradeerde zo naar Tweede, en bovendien verdween in Tweede nog KRC Zuid-West-Vlaanderen dat met KSV Ingelmunster fusioneerde. Om het aantal clubs constant te houden op 18 degradeerde geen enkele ploeg dat seizoen uit deze reeks en kon KVK Tienen zich handhaven. Na vijf seizoenen zakte de club in 2004 uiteindelijk toch terug naar Derde, maar behoudt de ambitie om terug te kunnen keren.

De vereniging fusioneerde in 2005 met de vrouwenvoetbalclub Eva's Kumtich (stamnummer 8220), dat al 30 jaar onafgebroken in de Eerste Klasse van het vrouwenvoetbal speelde. Deze ploeg vormde sindsdien de vrouwenafdeling van de sportclub. In 2009 werden de vrouwenploegen weer ondergebracht in een nieuwe club, DVC Eva's Tienen (stamnummer 9527).

In het seizoen 2005/2006 werd Tienen kampioen in Derde klasse en behaalde zo promotie naar Tweede klasse. Daar bleef het zes seizoenen, maar in het seizoen 2011-2012 zakte de club terug naar Derde Klasse. Het daaropvolgende seizoen raakte Tienen in financiële moeilijkheden, waarop de Algemene Vergadering besliste om in vereffening te gaan. De club kon echter een doorstart nemen via een nieuw opgerichte vzw en kon zo het seizoen 2012-2013 afmaken in Derde klasse. Vanaf het seizoen 2013-2014 speelt de club in Vierde klasse onder de naam KVK Tienen-Hageland. Maar al meteen pakte KVK Tienen de titel in Vierde klasse en promoveerde opnieuw naar Derde klasse.

In het seizoen 2018/2019 werd men kampioen in de Derde klasse amateurs, het vijfde niveau van België. Eenmaal in Tweede klasse amateurs aangekomen, werd het meteen overtuigend kampioen, al ging dat wel op een bijzondere manier. Vanwege het COVID-19-virus besloot de KBVB op 27 maart 2020 om alle competities stop te zetten en de eindrangschikking vast te stellen. De blauw-witten speelde 23 wedstrijden in Tweede Amateurklasse en eindigde met 44 punten bovenaan, waardoor het promotie afdwong naar Eerste klasse amateurs, het hoogste amateurniveau van het land.

Erelijst
Tweede KlasseWinnaar (1): 1936/37Derde Klasse
Winnaar (4): 1930/31, 1966/67, 1998/99, 2005/06

Vierde KlasseWinnaar (3): 1974/75, 1983/84, 2013/14Tweede klasse amateurs
Winnaar (1): 2019/20

Derde klasse amateursWinnaar (1):''' 2018/19

Resultaten

Spelerskern 2021/22

Trainers
 1999-2000  Rene Van Gorp
 2000-2001  Rene Van Gorp,  Johan Froment,  Jaak Dreesen
 2001-2002  Jaak Dreesen,  Johan Froment
 2002-2003  Serge Vandeplas,  Gilbert Devos
 2003-2004  Gilbert Devos,  Jos Heyligen
 2003-2004  Jos Heyligen
 2004-2005  Jean-Pierre Vande Velde,  Francis Vanhamel,  Daniël Nassen
 2005-2006  Daniël Nassen
 2006-2007  Daniël Nassen
 2007-2008  Daniël Nassen
 2008-2009  Daniël Nassen
 2009-2010  Daniël Nassen
 2010-2011  Daniël Nassen,  Valère Billen
 2011-2012  Valère Billen,  Ronny Schuermans,  Dany Ost
 2012-2013  Dany Ost
 2013-2014  Rocky Peeters
 2014-2015  Rocky Peeters,  Benny Lunenburg
 2015-2016  Nicky Hayen
 2016-2017  Valere Billen  Carlo Lavigne   Luc Beeken  Rudi Geysenbergh
 2017-2018  Rudi Geysenbergh,  Jean-Pierre Vande Velde,  Jo Claes
 2018-2019  Jo Claes
 2019-2020  Jo Claes
 2020-2021  Jo Claes,  Bart Vanhoudt
 2021-2022  Bart Vanhoudt,  Urbain Spaenhoven,  Dave Laeveren,  Wouter Hias

Vrouwen
Na de fusie met Eva's Kumtich had de club ook een ploeg in de Eerste Klasse van het damesvoetbal. In 2007/08 pakte Tienen daar de landstitel en de beker van België.
Die fusie is na twee seizoenen stopgezet. De damesafdeling ging verder met een eigen stamnummer onder de naam DVC Eva's Tienen.

Externe links
 Officiële website

Tienen
Sport in Tienen
Sportvereniging in Vlaams-Brabant